Восемь кораблей Королевского флота носили имя HMS Bellona, в честь римской богини войны Беллоны:

 HMS Bellona — 30-пушечный корабль 6 ранга, бывший французский приватир Bellone; захвачен в 1747; продан в 1749.
 HMS Bellona — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1760; разобран в 1814.
 HMS Bellona — 3-пушечный корабль; закуплен в 1794; использовался как грунтоотвозная баржа с 1799; разобран в 1805.
 HMS Bellona — 28-пушечный корабль 6 ранга, бывший французский Bellone; захвачен в 1806; переименован в HMS Blanche в 1809; разобран в 1814.
 HMS Bellona — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1812 как HMS Indus; переименован HMS Bellona в 1818; на рейдовой службе с 1840; разобран в 1868.
 HMS Bellona — крейсер третьего класса типа Barham; спущен на воду в 1890; продан в 1906.
 HMS Bellona — крейсер-скаут типа Boadicea; спущен на воду в 1909; продан в 1921.
 HMS Bellona (63) — лёгкий крейсер типа modified Dido; спущен на воду в 1942; передан взаймы новозеландскому флоту с 1948 по 1956; отправлен на слом в 1959.